Letra do alfabeto
 N — latino
 Ñ — espanhol
 Ň — Tcheco

Abreviaturas
 N de norte — um dos pontos cardeais
 N de  — símbolo químico desse elemento 

Personagens
 Marie N — artista
 N — personagem de Pokémon Black e White

Ou ainda
N (álbum) — álbum de Norther

Desambiguações de letras